

Anno 
 936 o 936 a.C.

Codici 
 936 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Ibis Observatory, a Manhattan, nella Contea di Riley, del Texas

Matematica 
 936 – numero